Bajiazi bezeichnet:

 Bajiazi (Fuxin) (八家子镇), Großgemeinde im Autonomen Kreis Fuxin in der chinesischen Provinz Liaoning
 Bajiazi (Helong) (八家子镇), Großgemeinde der Stadt Helong in der chinesischen Provinz Jilin
 Bajiazi (Jianchang) (八家子镇), Großgemeinde im Kreis Jianchang in der chinesischen Provinz Liaoning
 Bajiazi (Wuchang) (八家子乡), Gemeinde der Stadt Wuchang in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Bajiazi (Tiexi) (八家子街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Tiexi in der chinesischen Provinz Liaoning